Кадьяк (в США употребляется вариант Ко́дьяк — ) — топоним, относящийся к острову у южного побережья Аляски. Название происходит от племенного наименования аборигенов острова — «кадьяк» или «каньяг».
 Ка́дьяк () — остров у южного побережья Аляски.
 Ка́дьяк () — город на одноимённом  острове.
 Ка́дьяк-А́йленд () — боро в штате Аляска.
 Ка́дьяк () — национальный резерват дикой природы в Кадьякском архипелаге на юго-западе Аляски.

Другое 
 Ка́дьяк () — космодром, расположенный на юго-восточной оконечности одноимённого острова.
 Кадья́к — подвид бурого медведя, обитающий на острове Кадьяк.
 «Кадьяк» — бот Сибирской военной флотилии.

См. также 
 Ка́дьякский архипелаг () — группа островов, включающая остров Кадьяк.
 Kodiak — кодовое имя одной из версий программы Microsoft Exchange Server, так и не выпущенной в производство.
 Škoda Kodiaq — автомобиль, выпускающийся с 2016 года чешской компанией Škoda Auto.

Примечания